Germania
 Sontheim – comune della Baviera
 Sontheim an der Brenz – comune del Baden-Württemberg